Medovarszki János (Békéscsaba, 1977. szeptember 22. –) magyar nemzeti labdarúgó-partbíró.

Pályafutása
A játékvezetésből 1997-ben vizsgázott. 2001-ben NB. II-es asszisztensi keretbe került, míg 2002. április 10-én a Ferencváros-Haladás mérkőzésen mutatkozott be az élvonalban.

Élvonalbeli asszisztálások száma: 253 (2020. június 30-ig) 

Asszisztensimérkőzéseinek száma Magyar Kupa döntőben: 1.

Források

Jegyzetek

További információk 

Magyar labdarúgó-játékvezetők
1977-ben született személyek
Élő személyek